Евге́ния Соломо́новна Ги́нзбург (также Семёновна; , Москва — 25 мая 1977, там же) — советская журналистка, писательница, кандидат исторических наук.

Биография 
Евгения Гинзбург родилась в Москве, в еврейской семье. Её родители: уроженец Гродно, фармацевт Соломон Нотович (Натанович) Гинзбург (1876—1938), владелец аптекарского магазина в доме Пузенковых, и Ревекка Марковна Гинзбург (1881—1949), уроженка Вильно.

С 1920 по 1922 год Евгения Гинзбург училась на факультете общественных наук в Казанском университете, после чего перевелась на 3-й курс общественного отделения Казанского Восточного педагогического института, который окончила в июне 1924 года (специальность история, в дальнейшем защитилась как кандидат исторических наук). Член ВКП(б) с 1932 года, работник образования в Казани, сотрудник областной газеты «Красная Татария», корреспондент «Литературной газеты».

Была репрессирована в 1937 году, приговорена к тюремному заключению Военной коллегией Верховного Суда по статье 58, пункты 8 и 11, обвинена в участии в троцкистской террористической организации. Приговор: 10 лет тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. В августе того же года как «отец и мать врага народа» были арестованы её родители. Провела 10 лет в тюрьмах (в том числе в Бутырках и Ярославском политизоляторе) и колымских лагерях (Эльген, Таскан), 8 лет в «бессрочной» ссылке.

В ссылке в Магадане Евгения Гинзбург вышла замуж за заключённого доктора Антона Яковлевича Вальтера. Пара удочерила девочку, полную сироту Антонину Хенчинскую (впоследствии актриса Антонина Павловна Аксёнова).

Добившись полной реабилитации, Гинзбург почти 10 лет провела во Львове, где жила по адресу ул. Шевченко, 8, вместе с третьим мужем Антоном Вальтером. После его смерти в 1959 году вновь осела в Москве, на ул. 1-й Аэропортовской, работала в журналистике. Во Львове же Гинзбург создала и альтернативный вариант «Крутого маршрута», отличавшийся куда более резкой и последовательной антисталинской риторикой. По некоторым сведениям, он назывался «Под сенью Люциферова крыла». Но в 1965 году, опасаясь нового ареста и ссылки в связи с усилившимися преследованиями украинских диссидентов, Гинзбург уничтожила эту рукопись и все её черновики.

Скончалась 25 мая 1977 года. Похоронена в Москве на Кузьминском кладбище (61 уч.).

Личная жизнь 
 Первый муж — Дмитрий Фёдоров, врач, преподаватель Первого ленинградского мединститута.
 Старший сын Алексей — погиб во время блокады Ленинграда, где его с отцом застигла Великая Отечественная война.
 Второй муж — председатель Казанского горсовета Павел Аксёнов.
 Младший сын — писатель Василий Аксёнов.
 Третий муж — Вальтер Антон Яковлевич (1889—1959), учитель, врач.
 Приёмная дочь — Антонина Павловна Аксёнова (Хенчинская; род. 1945), актриса, проживает в Германии.
 Сестра — Наталья Соломоновна Гинзбург, социолог, сотрудник лаборатории экономической социологии в Ленинградском финансово-экономическом институте.

Творчество 
Автор автобиографического романа «Крутой маршрут» (1967, вторая часть — 1975—1977), одного из первых литературных произведений, рассказывающих о сталинских репрессиях в СССР. Первая публикация состоялась в Милане (изд-во «Мондадори», 1967 год), куда она была вывезена в виде аудиозаписи. Вывоз и последующая публикация были произведены без ведома автора. В СССР «Крутой маршрут» впервые напечатан в 1989 году в газете "Вечерняя Казань", до этого распространялся в самиздате.

В 1989 году Галина Волчек поставила в театре «Современник» пьесу «Крутой маршрут» в инсценировке А. Гетмана. В роли Евгении Семёновны — главной героини пьесы и воспоминаний — была занята Марина Неёлова.

В 2009 году в рамках международной кооперации был снят фильм на основе книги «Крутой маршрут» под названием «». Фильм был показан на Гданьском фестивале. Фильм не принят для показа в кино. Доступен в сети.

Библиография 
 Изучение Октябрьской революции в школе второй ступени. Казань, 1927.
 Буржуазные националисты изгнаны из писательских рядов.// Литературная газета. 1936. № 55.
 Так начиналось. Записки учительницы. Казань. 1963
 Крутой маршрут. Milano. Mondadori, 1967.
 Крутой маршрут. (в 2-х книгах). Рига, 1989.

Примечания

Литература 
 Два следственных дела Е. Гинзбург / Сост. А. Л. Литвин, предисл. В. П. Аксенова. Казань, 1994.

Ссылки 
 
 
 
 Фото Евгении Гинзбург: 2, 3.
 О матери и дочери, прошедших «Крутым маршрутом»: фото и копии документов Евгении Гинзбург.

Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета
Репрессированные в СССР
Заключённые в Ярославле
Заключённые Лефортовской тюрьмы
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Севвостлага
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Мемуаристы СССР
Кандидаты исторических наук
Восстановленные в КПСС
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Кузьминском кладбище
Василий Аксёнов
Историки, репрессированные в СССР
Преподаватели вузов Казани